Torn (album van Evergrey), het zevende muziekalbum van de Zweedse metalband Evergrey
 Torn (album van Neon Cross), het tweede muziekalbum van de Amerikaanse metalband Neon Cross
 Torn (Creed), een single van de Amerikaanse rockband Creed
 Torn (Disturbed), een single van de Amerikaanse heavymetal band Disturbed
 Torn (Ednaswap), een single van de Amerikaanse rockband Ednaswap (onder andere gecoverd door Natalie Imbruglia)
 Torn (LeToya Luckett), een single van de Amerikaanse zangeres LeToya Luckett
 Torn (miniserie), een Britse miniserie uit 2007